

Carriera

Club
Inizia la sua carriera nelle giovanili dell'Wikki Tourists, squadra della città nigeriana di Bauchi. Nel 1997 si trasferisce in Italia al Padova in Serie B, ma non poté mai scendere in campo visto che i padovani avevano già tesserato il numero massimo di extracomunitari: il presidente della squadra Cesare Viganò raccontò che era indeciso se assegnare a Garba o ad Aliyu l'ultimo posto disponibile e scelse quest'ultimo a caso, facendo bim-bum-bam.

Nel 1998 viene quindi ceduto al ChievoVerona dove debutta tra i professionisti, collezionando tre presenze. Sempre tra i cadetti gioca anche per la Pistoiese dove segna il suo primo gol alla 7ª giornata contro l'Empoli al 24' del secondo tempo. Nel 2000 la squadra toscana lo cede in prestito in Svizzera al Winterthur.

Successivamente la sua carriera prosegue in Serie C2 dove veste le maglie di Martina, Imolese, Fano, ,  e Sansovino (è il primo giocatore di colore della società savinese). Tra il 2008 ed il 2010 milita con la Copparese (squadra di Copparo in Provincia di Ferrara) in Eccellenza. Nella stagione 2010-2011 di Promozione gioca con il Porto Viro squadra della Provincia di Rovigo.

Nazionale
Ha preso parte con la nazionale di calcio della Nigeria Under-20, ai Mondiali Under-20 del 1999 in Nigeria. Nel 1997 gioca la UEFA-CAF Meridian Cup.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Martina: 2001-2002

Note

Collegamenti esterni